odpowiedzialność moralna
 odpowiedzialność etyczna
 poczucie odpowiedzialności
 odpowiedzialność prawna
 odpowiedzialność polityczna (parlamentarna)
 odpowiedzialność przyczynowo-skutkowa
 odpowiedzialność zbiorowa
 odpowiedzialność posiłkowa
 odpowiedzialność nieletnich za czyny zabronione
 Odpowiedzialność – łotewska partia polityczna